Die Liste der Städte in der Volksrepublik China bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren städtischen Siedlungen der Volksrepublik China, also der Städte im geographischen Sinne. Aufgeführt sind auch die größten Städte in ihren administrativen Grenzen und die flächengrößten Städte des Landes.

Überblick 
Die Administrative Gliederung der Volksrepublik China umfasst Provinzen, regierungsunmittelbare Städte, Sonderverwaltungszonen und Autonome Gebiete. Die Provinzen und Autonomen Gebiete gliedern sich ganz überwiegend in bezirksfreie Städte. Seit 1983 erhöhte sich ihre Zahl, da nach und nach die meisten Regierungsbezirke und Bünde in bezirksfreie Städte umgewandelt wurden. Gegenwärtig sind in ganz China nur noch 50 Regierungsbezirke, Bünde und Autonome Bezirke verblieben. Das Verwaltungsgebiet einer bezirksfreien, wie auch einer regierungsunmittelbaren Stadt, hat oft die Größe deutscher Bundesländer. Es umfasst sowohl das eigentliche Stadtgebiet als auch die umliegende Großregion, also weiträumige Gebiete mit ländlicher Siedlungsstruktur. Deshalb gehören zu diesen Städten, neben Stadtbezirken, meist auch kreisfreie Städte und Kreise (in der Inneren Mongolei Banner).

Auch das Territorium einer kreisfreien Stadt, der niedrigsten Stadtebene in China, umfasst in der Regel die gesamte Fläche eines Kreises, also nicht nur städtische Gebiete. Insgesamt gibt es in China Städte auf drei Ebenen (regierungsunmittelbar, bezirksfrei und kreisfrei). In allen drei Fällen sind die Verwaltungsgebiete viel größer als die eigentliche Stadt im Sinne eines städtischen Siedlungsgebietes. Deshalb haben fast alle bezirksfreien Städte mindestens 500.000 Einwohner in ihren administrativen Grenzen und fast alle kreisfreien Städte mindestens 100.000 Einwohner. Werden die politischen Grenzen als Grundlage genommen, ist die regierungsunmittelbare Stadt Chongqing mit einer Bevölkerungszahl von 32 Millionen (2007) die größte Stadt der Welt. Auch die Sonderverwaltungszone Hongkong, die politisch und administrativ als eine Stadt zu betrachten ist, besteht geographisch aus mehreren städtischen Siedlungsgebieten.

Am 31. Dezember 2006 gab es in der Volksrepublik China:
 4 regierungsunmittelbare Städte (直辖市 zhíxiáshì)
 283 bezirksfreie Städte (地級市 dìjíshì)
 369 kreisfreie Städte (县級市/縣級市 xiànjíshì)

Ballungsgebiete nach Einwohnerzahl 

Die folgende Tabelle zeigt die größten Agglomerationen in der Volksrepublik China mit Stand 1. Januar 2022.

Städtische Siedlungen nach Einwohnerzahl 
Die folgende Tabelle enthält alle städtischen Siedlungen, die laut Volkszählung am 1. November 2020 mehr als 600.000 Einwohner hatten, außerdem deren Namen in deutscher Transliteration und auf Chinesisch, sowie die Ergebnisse der Volkszählungen (VZ) vom 1. Juli 1990, 1. November 2000 und 1. November 2010.
Dabei wurden auch städtische Siedlungen aufgeführt, beispielsweise Jiangjin, die juristisch keine Städte, sondern stattdessen Untergliederungen größerer Städte (in diesem Fall Chongqing) sind.

Aufgeführt ist auch die übergeordnete Verwaltungseinheit auf Provinzebene (Provinz, Autonomes Gebiet, Regierungsunmittelbare Stadt, Sonderverwaltungszone), zu der die städtische Siedlung gehört. Hauptstadt der Volksrepublik China und zweitgrößte städtische Siedlung des Landes (nach Shanghai) ist Peking.

In Hongkong und Macau wurde 1991, 2001 und 2021 Volkszählung durchgeführt. Die Ergebnisse sind in der Spalte für 1990, 2000 und 2020 zu finden. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige städtische Siedlung – die Kernstadt – nicht auf die Stadt oder Gemeinde in ihren politischen Grenzen (siehe Bezirksfreie Stadt).

Zum 1. November 2020 fand die letzte Volkszählung statt. 2030 findet die nächste Volkszählung statt.

(VZ = Volkszählung)

Städte nach Einwohnerzahl 
Die folgende Tabelle enthält alle Städte in der Volksrepublik China mit mehr als fünf Millionen Einwohnern, deren Namen in deutscher Transkription und in chinesischer Schreibung, sowie die Ergebnisse der Volkszählung vom 1. November 2020.

In Hongkong wurde 2020 keine Volkszählung durchgeführt, deshalb ist das Ergebnis der Volkszählung 2021 in Hongkong angegeben. Die Einwohnerzahlen schließen neben den registrierten Bewohnern mit ständigem Wohnsitz (户口, hùkǒu), auch die temporären Einwohner (流动人口, liúdòng rénkǒu) mit befristeter Aufenthaltsgenehmigung (暂住证, zànzhùzhèng) mit ein. Aufgeführt ist auch die übergeordnete Verwaltungseinheit auf Provinzebene (Provinz, Autonomes Gebiet, Regierungsunmittelbare Stadt, Sonderverwaltungszone), zu der die Stadt gehört. Alle Angaben beziehen sich auf die Städte in ihren administrativen Grenzen.

Die Verwaltungsgebiete der Städte besitzen oft die Größe deutscher Bundesländer wie Hessen, Thüringen oder das Saarland. Sie erstrecken sich geographisch über mehrere städtische Siedlungen und umfassen meist große Gebiete mit ländlicher Siedlungsstruktur. Die Bevölkerungsdichte chinesischer Städte ist deshalb oft geringer, als sie Städte in Deutschland besitzen. Die 28,8 Millionen Einwohner Chongqings, der größten Stadt Chinas, verteilen sich beispielsweise auf ein Gebiet, das etwa so groß ist wie Österreich. Die Bevölkerungsdichte liegt bei 370 Einwohnern pro Quadratkilometer. In Berlin, der mit 3,4 Millionen Einwohnern größten Stadt Deutschlands, leben zum Vergleich 3.800 Einwohner pro Quadratkilometer. Die folgenden Städte sind deshalb mehr mit deutschen Landkreisen oder US-amerikanischen Counties vergleichbar.

Quelle: National Bureau of Statistics

Städte nach Fläche 
Die größte Stadt in der Volksrepublik China nach Fläche ist Hulun Buir in der Inneren Mongolei mit 263.953 Quadratkilometern. Sie ist damit größer als der Staat Großbritannien mit 242.910 Quadratkilometern. Auf Rang zwei folgt Jiuquan (Provinz Gansu) mit 191.230 Quadratkilometern und auf Rang drei Golmud (Provinz Qinghai) mit 123.460 Quadratkilometern. Hulun Buir, Jiuquan und Golmud sind damit auch die nach Fläche drei größten Städte der Welt.

Die folgende Tabelle enthält alle Städte in der Volksrepublik China mit einem Verwaltungsgebiet von mehr als 20.000 Quadratkilometern Fläche.
Angeführt ist auch die übergeordnete Verwaltungseinheit (Provinz und Autonomes Gebiet), zu der die Stadt gehört. Außer der Regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing sowie den kreisfreien Städten Delhi und Golmud (Autonomer Bezirk Haixi) besitzen alle Orte in der Tabelle den Status einer bezirksfreien Stadt.

Quelle: National Bureau of Statistics, China

Siehe auch 
 Administrative Gliederung der Volksrepublik China
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 National Bureau of Statistics of China
 Mongabay – Einwohnerzahlen der Städte Chinas
 City Population – Einwohnerzahlen der Agglomerationen Chinas

Einzelnachweise 

 
China, Volksrepublik